Ива́н Васи́льевич Гучи́нский () — работник советской лесной промышленности, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился 23 ноября 1919 года на территории современной Хмельницкой области.

С 1932 года работал в колхозе. В 1939—1946 годы служил в Красной армии, участник Великой Отечественной войны. В 1946 году принят в ВКП(б).

С 1946 года работал лебёдчиком в Чепецком леспромхозе (Зуевский район). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 октября 1957 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С 1958 года работал механиком Талицкого лесопункта Чепецкого леспромхоза. Избирался депутатом (от Кировской области) Совета Союза Верховного Совета СССР 5-го созыва (1958—1962).

Жил в посёлке Чепецкий Зуевского района. Умер в мае 1994 года.

Награды 
 медаль «За трудовое отличие» (2.11.1954)
 Герой Социалистического Труда (орден Ленина № 333675 и медаль «Серп и Молот» № 7872; 5.10.1957)
 орден Отечественной войны 2-й степени (6.4.1985).

Примечания

Литература 
 Депутаты Верховного Совета СССР. — Изд-во «Известия Советов депутатов трудящихся СССР», 1958. — Т. 5. — С. 113.

Ссылки 
 

Депутаты Совета Союза 5-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР